Manyinga steht für:

 Manyinga (Sambia), Ort in Sambia
 Manyinga (Distrikt), Distrikt in Sambia